Barani o baharlu, tribu turca de Pèrsia
 al-Barani, grup amazic
 Barani (salt), (salt mortal endavant amb 1/2 gir)